Jean-Jacques Sirkis (1926-2020), écrivain et réalisateur de séries télévisées ;
 Nicola Sirkis (né en 1959),  musicien du groupe Indochine ;
 Stéphane Sirkis (1959-1999), musicien du groupe Indochine ;
 Yoel Sirkis (1561-1640), posqim et halakhiste.

Patronyme juif